Малафеево — название населённых пунктов в России:

 Малафеево — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Малафеево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Малафеево — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Малафеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Малафеево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.